Horvátország
Jame falu Szluin községben, Károlyváros megyében
Donje Jame falu Glina községben, Sziszek-Moslavina megyében
Gornje Jame falu Glina községben, Sziszek-Moslavina megyében